Włodzimierz Kiernożycki (ur. 1941) – polski inżynier, samorządowiec
 Włodzimierz Kiernożycki – polski naukowiec